Населението на Швеция през 2009 г. е 9 260 000 души.

Възрастов състав 
(2001)
 0 – 14 години: 18,19% (мъже 828 308 / жени 786 353)
 15 – 64 години: 64,53% (мъже 2 911 949 / жени 2 814 730)
 над 65 години: 17,28% (мъже 649 296 / жени 884 417)

(2010)
 0 – 14 години: 15,5% (мъже 725 864 / жени 684 459)
 15 – 64 години: 65,2% (мъже 2 994 552 / жени 2 920 481)
 над 65 години: 19,3% (мъже 777 219 / жени 971 480)

Тотален коефициент на плодовитост (1630 – 1900) 
Тотален коефициент на плодовитост в периода 1630 – 1900 г., според оценки на Our World In Data и Gapminder Foundation.

Естествен прираст 
Естествен прираст на населението според данни на Статистическото централно бюро:

Продължителност на живота 
Продължителност на живота според данни на Организацията на обединените нации (ООН):

1751 – 1949

1950 – 2015 

Source: UN World Population Prospects

Имиграция

Етнически състав 
 85 % (7 850 000) – шведи
 5 % – финландци

Езици 
Официален език е шведският. Говорят се и саамски (лапландски), финландски, меанкиали/финландски от Торнедален, иврит и ромски.

Употреба на интернет 
Половината от 5-годишните деца ползват интернет, а 90 % от над 18-годишните имат достъп до интернет.

Религия 
75% от шведите са членове на Евангелистката лютеранска църква на Швеция.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки 

  Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Швеция според Countrymeters